Louis Maillard peut désigner :
 Louis Maillard (1838-1923), architecte suisse ;
 Louis Maillard (1867-1938), astronome suisse né en France ;
 Louis-Camille Maillard (1878-1936), médecin français et chimiste ;
 Louis Maillard-Salin, ancien salarié de Peugeot, cofondateur en 1928 avec Maurice Bailly du FC Sochaux, premier président du club, poste occupé jusqu'en 1939.

Voir aussi 
 Louis-Aimé Maillart